

Carriera

Club
Inizia a giocare a calcio nell', con cui esordisce a 16 anni, il 18 aprile 2013, giocando titolare nella sconfitta ai quarti di finale di Deildabikar, coppa di lega islandese per 4-2 in casa contro il  La prima in campionato la gioca due anni dopo, il 13 settembre 2015, entrando all' 82' in un pareggio casalingo per 0-0 contro il . Da marzo a giugno 2016 passa in prestito al , ritornando in seguito all', con cui segna la sua prima rete in carriera il 28 agosto 2016, realizzando il 2-0 definitivo al 33' in campionato contro il .

Il 10 agosto 2017 viene presentato come nuovo acquisto dell'Halmstad, squadra svedese che in quel momento occupava il penultimo posto in classifica in Allsvenskan. A fine anno la retrocessione è effettivamente avvenuta, e Haraldsson ha così disputato con l'Halmstad anche la Superettan 2018.

Nel gennaio 2019 è tornato a far parte dell'ÍA Akraness, sua vecchia squadra nella natia Islanda.

Il 5 ottobre 2020 ha firmato un contratto valido fino al termine della stagione con i norvegesi del Lillestrøm.

Il 23 dicembre 2020 è stato reso noto il suo ritorno in Islanda, al Valur.

Nazionale
L'8 febbraio 2017 debutta nella Nazionale maggiore islandese, in un'amichevole negli Stati Uniti a Las Vegas contro il Messico, entrando al 66' minuto.

Statistiche

Presenze nei club
Statistiche aggiornate all'8 gennaio 2021.

Cronologia presenze e reti in nazionale

Note

Collegamenti esterni 
 
 

Calciatori della Nazionale islandese